Chelonaplysilla — рід звичайних губок ряду Dendroceratida родини Darwinellidae.

Види 
 Chelonaplysilla americana van Soest, 2017
 Chelonaplysilla arenosa (Topsent, 1925)
 Chelonaplysilla aurea Bergquist, 1995
 Chelonaplysilla betinensis Zea & van Soest, 1986
 Chelonaplysilla delicata Pulitzer-Finali & Pronzato, 1999
 Chelonaplysilla erecta (Row, 1911)
 Chelonaplysilla incrustans (Carter, 1876)
 Chelonaplysilla noevus (Carter, 1876)
 Chelonaplysilla psammophila (Topsent, 1928)
 Chelonaplysilla supjiensis Jeon & Sim, 2008
 Chelonaplysilla violacea (Lendenfeld, 1883)

Примітки 

Звичайні губки
Роди губок